Nightbird —o nightbirds—, en música, puede referirse a:

 Nightbird (1980), álbum de Paul Carrack.
 Nightbird (1997), álbum de Yanni.
 Nightbird (2005), álbum de Erasure.
 Nightbirds (1974), álbum de Labelle.
 Night Birds (1982), álbum de Shakatak.

Además, puede hacer referencia a:
 Nightbird, personaje de Transformers.